Nuevo Vicente Guerrero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Vicente Guerrero, Acala, Chiapas, 
 Nuevo Vicente Guerrero, Tecpatán, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar